Pedro de Portugal puede hacer referencia a varios reyes y príncipes portugueses:

Reyes
Pedro I de Portugal (1320–1367).
Pedro II de Portugal (1648–1706).
Pedro III de Portugal (1717–1786).
Pedro IV de Portugal (1789–1834), también conocido como Pedro I Emperador de Brasil.
Pedro V de Portugal (1837–1861).

Infantes
Pedro I de Urgel (1187–1258), hijo de Sancho I de Portugal.
Pedro de Portugal, duque de Coímbra (1392–1449), hijo de Juan I de Portugal.
Pedro II de Brasil (1825–1891), hijo de Pedro IV de Portugal.

Condestables
Pedro de Portugal, conde de Barcelona, (1439-1466), hijo de Pedro de Portugal, duque de Coímbra.